Гонщики — множественное число слова гонщик.
 «Гонщики» — художественный фильм 1972 года.
 «Гонщики» — фильм 1994 года, снятый Робертом Родригесом.
 «Гонщики» — альбом группы F.P.G..
 «Гонщики» — фильм, 1955 год